Александр Суббо́тин:
 Субботин, Александр Александрович (1906—1990) — руководитель Подмосковного угольного бассейна, Герой Социалистического Труда.
 Субботин, Александр Алексеевич (род. 1991) — российский футболист.
 Субботин, Александр Владимирович (род. 1957) — советский и казахстанский футболист; тренер.
 Субботин, Александр Леонидович (1927—2017) — советский и российский философ.
  Субботин, Александр Сергеевич (197?—2022) (прожил 43 года) — бывший топ-менеджер «Лукойл», миллиардер.